46-й Чемпионат Италии по кёрлингу среди мужчин 2022 проводился с 21 октября 2021 года по 27 марта 2022 года в два этапа: групповой этап с 21 октября 2021 года по 22 марта 2022 года и этап плей-офф с 26 по 27 марта 2022 года.

В чемпионате принимали участие 7 команд.

Победителями чемпионата стала команда «Team Retornaz Raspini» (скип Жоэль Реторна, для которого это был четвёртый чемпионский титул), победившая в финале команду «C.C. Cembra 88» (скип Luca Rizzolli). Бронзовые медали завоевала команда «C.C. 66 Cortina» (скип Giacomo Colli).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы

«1-я команда против 2-й». 26 марта, 15:00

«3-я команда против 4-й». 26 марта, 15:00

Полуфинал. 26 марта, 19:00

Матч за 3-е место. 27 марта, 10:30

Финал. 27 марта, 10:30

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди женщин 2022

Спорт в Италии в 2022 году
Чемпионаты Италии по кёрлингу среди мужчин